Henning Jensen er navn på flere danske borgmestre:
 Henning Jensen (f. 1938) (Horsens Kommune)
 Henning Jensen (f. 1946) (Næstved Kommune)
 Henning Jensen Nyhuus (Randers Kommune)
 Henning G. Jensen (Aalborg Kommune)

Se også